Onderdistrict in Indonesië
 Kayangan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Noord-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
Plaats in Indonesië
 Kayangan (Diwek), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Kayangan (Kayangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Noord-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara